Fletcher může být:

příjmení
 Andrew Fletcher (1961–2022) – britský muzikant
 Anne Fletcher (* 1966) – americká herečka
 Darren Fletcher (* 1984) – skotský fotbalista
 Tony Fletcher (* 1964) – hudební publicista
 Francis Fletcher (1814–1871) – americký osadník
 Frank Jack Fletcher (1885–1973) – americký admirál
 Guy Fletcher (* 1960) – anglický hudebník
 John Fletcher (1579–1625) – anglický dramatik
 Louise Fletcherová (1934–2022) – americká herečka
 Richard Harry Fletcher, trojnásobný vítěz Velké pardubické
 Dexter Fletcher (* 1966) – britský herec, režisér, producent a scenárista

válečné lodě
 Třída Fletcher
 USS Fletcher (DD-445) – torpédoborec třídy Fletcher
 USS Fletcher (DD-992) – torpédoborec třídy Spruance

fiktivní osoby a postavy
 Jessica Fletcher – postava z amerického seriálu To je vražda, napsala
 Mundungus Fletcher – postava z románů o Harrym Potterovi
 Fletcher Moon

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení